Ильма́н Мовсу́рович Юсу́пов (23 сентября 1951 года, совхоз имени Кирова, Майский район, Павлодарская область, Казахская ССР) — чеченский поэт, писатель и журналист, редактор, педагог, член Союза писателей Швеции с 2015 года.

Биография 
Родился в депортированной семье Мовсура Юсупова родом из селения Хаттуни Веденского района Чечни. В конце 1950-х семья вернулась на Родину.

В 1970 году с отличием окончил Махкетинскую среднюю школу Веденского района. В 1977 году окончил Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова.

В 1978—1993 годы работал учителем истории и обществоведения, а также заместителем директора по учебно-воспитательной работе Хаттунинской средней школы Веденского района.

С мая по август 1993 года занимал должность заместителя редактора газеты «Маршонан аз» («Голос свободы»). В августе 1993 года был назначен главным редактором литературно-художественного журнала «Орга» Союза писателей Чеченской Республики Ичкерия.

Во время Первой русско-чеченской войны состоял в редколлегии газеты «Ичкерия». С сентября 1996 года и до начала Второй русско-чеченской войны (1999) работал первым заместителем министра образования и науки ЧРИ.

Член Союза писателей РФ. Кандидат в мастера спорта СССР по шахматам. Кавалер ордена «Яхь» («Достоинство»).

С 2001 года живёт в эмиграции.

Творчество 
Писать стихи начал со школьных лет. Первая публикация — в 1969 году, на популярной в то время литературной странице республиканской газеты «Ленинан некъ» («Ленинский путь»). Печатался во всех газетах, которые выходили на чеченском языке: от веденской районной «Колхозан дахар» («Колхозная жизнь») до республиканской «Васт» («Образ»).

Стихи Ильмана Юсупова, написанные в начале творческого пути, были включены в коллективные сборники «Даймехкан мукъамаш» («Напевы Родины») и «Шерийн гунан когашкара» («У подножья лет»), вышедшие в Грозном в 1985 и 1989 годах. Позднее его стихи публиковались в коллективном сборнике «Нана-Нохчийчоь» («Мать-Чечня»), выпущенном Дагестанским книжным издательством в 1997 году, а также в коллективном сборнике «Деган орца» («Тревога сердца»), изданном в Грозном в 1998 году.

Произведения Ильмана Юсупова переводились на русский, шведский, английский, испанский, болгарский, украинский и грузинский языки.

Произведения 
Книги на чеченском языке:
 «Заманан мазлагӏа» («Пасека времени»), стихи, Грозный, 1991.
 «Доьналлин маьждиг» («Мечеть стойкости»), стихи, Грозный, 1997.
 «Иэсан гӏу» («Колодец памяти»), стихи, Грозный, 1999.
 «Хьан кхерчан суй» («Искра твоего очага»), стихи, Майкоп, 2015.
 «Иэсаца къамел» («Беседа с памятью»), стихи, Майкоп, 2016.
 «Тийналлин мукъамаш» («Напевы тишины»), стихи, Майкоп, 2021.
 «Хьалхара жамIаш» («Первые итоги»), стихи, Грозный, 2022.

Книга на шведском языке:
 «Den tjetjenska härden» («Чеченский очаг»), стихи, Borås, (Швеция), 2011.

Книги на русском языке:
 «Песня и скитанье», стихи, Торонто (Канада), 2015.
 «Отцовское слово», стихи, Дюссельдорф (Германия), 2017.
 «Небо вечно одно», стихи, Екатеринбург (Россия), 2022.

Книга на грузинском языке:
 «Свет отчей земли», стихи, Тбилиси (Грузия), 2021.

Примечания

Ссылки 
 Ильман Юсупов, избранные стихотворения, часть 1.
 Ильман Юсупов, избранные стихотворения, часть 2.
 «Чеченский очаг» — книга Ильмана Юсупова на шведском языке
 Книга Ильмана Юсупова «Песня и скитанье» издана в Канаде
 Книга Ильмана Юсупова «Отцовское слово» издана в Германии
 Книга Ильмана Юсупова «Первые итоги»

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Поэты-эмигранты
Чеченские писатели
Чеченские поэты